«We’re in This Together» () — песня американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, второй сингл с их третьего полноформатного студийного альбома The Fragile, выпущенный лейблом Nothing Records осенью 1999 года на трёх компакт-дисках; пятнадцатый релиз NIN по нумерации Halo.

Характеристика 
По словам Кита Хиллебрандта и Алана Молдера, «We’re in This Together» «выросла» из мотива на основе закольцованного шума, использовавшегося в конце другой композиции; на записи альбома она сводилась одной из последних, что сопровождалось, по свидетельству Молдера, большими трудностями; это же признаёт и Трент Резнор в интервью  для телеканала .

Песня характеризуется дисторшированным и стакатированным риффом электрогитары, вместе с семплами ударных ритмично идущими на протяжении всех куплетов; позднее к нему подключается вокал Резнора — агрессивный на первом куплете, но становящийся более мелодичным на припеве, содержащем «живую» партию ударных в исполнении Диллона. Песня завершается партией фортепиано на фоне затихающего риффа электрогитары.

По мнению обозревателя MTV Джила Кауфмана, «We’re in This Together» представляет собой «катартическую поп-песню с обнадёживающим текстом на фоне усидчивого хип-хоп-бита, „стены“ дисторшированных гитар и зловещего скрежета из фильма ужасов».

В анализе альбома The Fragile обозреватель издания M/C Journal Алекс Бёрнс отмечает в тексте «We’re in This Together» более позитивное освещение темы взаимоотношений по сравнению с песнями альбома The Downward Spiral; лирический герой, по словам Бёрнса, пытается прорваться через воображаемый барьер любой ценой, «несмотря на размывающуюся грань между прошлым, настоящим и будущим». Помимо этого, Бёрнс указывает на наличие отсылки к песне Дэвида Боуи «„Heroes“» с одноимённого альбома 1977 года; этот же момент отмечают обозреватели газеты Entertainment Weekly и журнала Kerrang! в соответствующих рецензиях на альбом; рецензент Kerrang! отмечает в песне, помимо этого, «сырую мощь» ранних NIN, сочетающуюся с «отчаянной романтикой» Боуи времён «Heroes».

Выпуск и оценки критиков 
27 августа 1999 года «We’re in This Together», — сокращённая до 5 минут 16 секунд, — появилась в эфире радиостанций США; в тот же день был выпущен официальный видеоклип (см. ниже). Месяц спустя — 27 сентября 1999 года — сингл был выпущен в Европе и Японии на трёх компакт-дисках. Несмотря на это, «We’re in This Together» практически не исполнялась на турах в поддержку как осно́вного альбома, так и последующего With Teeth. Впервые же песня была исполнена лишь в феврале 2007 года на концерте тура Performance 2007 в лиссабонском «Колизее»; после этого песня появилась ещё на трёх выступлениях.

Рецензент AllMusic Кристиан Хьюи оценил первый и третий диски сингла в 1.5 звезды из возможных 5; второй диск был оценён в 1 звезду из пяти. Как пишет Хьюи, из трёх дисков сингла лишь первый содержит треки, отсутствующие в других релизах, но оба они — «10 Miles High» и «The New Flesh» — «бесцельны и скучны». Из второго диска Хьюи выделяет ремикс Porter Ricks на «The Day the World Went Away» в связи с относительной редкостью; включение на третий диск песни «The Perfect Drug» рецензент называет бессмысленным и «сбивающим с толку». Рецензент Spin Энн Пауэрс назвала песню «сладкой поп-мелодией, заключенной в броню индустриального рока».

Песня была помещена под номером 19 в списке Spin «69 лучших песен альтернативного рока 1999 года». Критик Кристофер Р. Вайнгартен заявил: «Хотя гимнический припев граничит с „хитом-синглом“, песня по-прежнему звучит с хрустящим шумом, скулящими гитарами и звучащим как мусорный бак малым барабаном».

Использование в поп-культуре 
Песня была использована в тизер-трейлере фильма Джосса Уидона «Мстители»; она же была использована на награждении фильма в категории «Фильм года» на церемонии MTV Movie Awards 2013.

Видеоклип 
Видеоклип на «We’re in This Together» был снят режиссёром Марком Пеллингтоном; выпуск видеоклипа состоялся одновременно с премьерой песни на радиостанциях; 16 сентября 1999 года видеоклип появился в эфире MTV, а в октябре в широком доступе появилась расширенная версия клипа. В видео герой Резнора вместе с сотнями мужчин, одетых во всё чёрное, бежит по улицам, вагонам поездов и туннелям. В заключительной сцене Резнор оказывается один посреди пустыни и разбросанных по ней одежд.

Существует два варианта видеоклипа. Первый, распространённый для трансляции на телевидении, соответствует альбомной версии песни. Другой, смонтированный Пеллингтоном, включает в себя расширенное вступление; в этом варианте видеоклип длится почти восемь минут. Съёмки клипа проводились с 5 по 8 августа 1999 года в Гвадалахаре и в районе Саюлы.

В вышеупомянутом интервью для VIVA Zwei Резнор говорит, что посредством видеоклипа он пытался сделать песню «более безобразной», нежели при одном только прослушивании; основной идеей клипа было отразить «трагическую ситуацию», в которой «до последнего момента ничего не понятно». Говоря о съёмках, Резнор хотя и отмечает хорошую связь между участниками процесса, но говорит, что в условиях собственной неопытности как режиссёра он вынужден полагаться на других людей в надежде, что те поймут его.

Списки композиций

Участники записи 

 Трент Резнор — написание, ведущий вокал, инструменты и программирование, сопродюсер;
 Алан Молдер — звукоинженер и сопродюсер, сведе́ние;
 Джером Диллон — ударные ;
 Ким Превост () — дополнительный вокал ;
 Кит Хиллебрандт () — пересведение ;
 Дэнни Лонер — гитары и пересведение ;
  — дизайн обложки.

Позиции в чартах

Примечания 
Комментарий

Цитаты

Источники

Ссылки 
 
 Сингл «We’re in This Together»  на NINWiki
 Песня «We’re in This Together»  на NINWiki
 
 

Песни Nine Inch Nails
Песни, написанные Трентом Резнором
Песни, спродюсированные Трентом Резнором
Песни, спродюсированные Аланом Молдером
Синглы Interscope Records
Синглы Nothing Records